2 miejscowości w Polsce: 
 Malenin – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew 
 Malenin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo